

Topónimos
La Gloria — município da Colômbia

Brasil

Municípios
Glória (Bahia)
Glória d'Oeste — em Mato Grosso
Glória do Goitá — em Pernambuco
Glória de Dourados — no Mato Grosso do Sul
Nossa Senhora da Glória — em Sergipe
Nova Glória — em Goiás

Bairros
Glória (Belo Horizonte)
Glória (Blumenau)
Glória (Manaus)
Glória (Porto Alegre)
Glória (bairro do Rio de Janeiro)
Glória (Vila Velha)
Jardim Glória (Praia Grande)

Portugal
Glória (Aveiro) — ex-freguesia
Glória (Estremoz) — freguesia
Glória do Ribatejo — ex-freguesia

Arte
Glory (livro) — romance de Vladimir Nabokov
Glória (série de televisão) — portuguesa
Glória (banda desenhada) — personagem da Disney, namorada do Peninha

Filmes
Paths of Glory — de 1957, realizado por Stanley Kubrick; br: Glória Feita de Sangue; pt: Horizontes de Glória
Glória (1980) — John Cassavetes
Tempo de Glória — de 1989 de Edward Zwick; Glory no original
Glória (1999) — de Manuela Viegas
Glória (2013) — de Sebastián Lelio

Música
Gloria (Vivaldi) — nome comum a diversas obras sacras de Antonio Vivaldi
Gloria (banda) — banda brasileira de metalcore
Gloria! — álbum de Gloria Estefan
Glória (álbum) — álbum  de Fernanda Brum
Gloria (álbum de Sam Smith) — de Sam Smith

Outros usos
Glória (oração) — jaculatória católica
Glória (fenômeno óptico)
Glória (malacologia) — nomenclatura vernácula para um grupo de moluscos marinhos
Glória (escola de samba) — de Porto Alegre, Brasil
Grêmio Esportivo Glória — time de futebol de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música